La synagogue Beth Meir de Bastia est un lieu de culte juif situé 3 rue du Castagno à Bastia, en Corse.

Histoire 
Pendant la Première Guerre mondiale, des familles juives de la Syrie et du Liban sous mandat français arrivent en Corse, chassés par les ravages de la campagne du Sinaï et de la Palestine que mènent les armées de l'empire ottoman et de l'empire allemand. Ils s'établissent dans les grandes villes de la côte, à Bastia et à Ajaccio où ils retrouvent quelques familles juives originaires de Livourne.

La synagogue de Bastia est fondée en 1934 dans un appartement du centre historique. Son nom, Beth Knesset Beth Meir, (en hébreu :  בית כנסת בית מאיר) fait référence au rav Meïr, un des docteurs de la Mishna. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que 80 000 soldats italiens et 15 000 Allemands occupent l'île, et que, comme ailleurs, des lettres dénoncent les Juifs, une partie des fidèles de la synagogue est internée à Asco de mai à . Mais aucun n'est déporté vers les camps d'extermination nazis du continent, et à la libération de la Corse par les maquisards corses aidés par les troupes italiennes du général  Giovanni Magli qui ayant rejoint les alliés après l'Armistice de Cassibile ,de l'Armée française de la Libération et après la libération d'Ajaccio le , le général Giraud  de son propre initiative à partir du  envoya les Goumiers et le  1er régiment de tirailleurs marocains , le  la Corse est libérée et les prisonniers sont libérés  . Rav Méir Tolédano, né en 1889 à Batia y officie de 1920 à sa mort en 1970.

Notes et références

Articles connexes 
 Histoire des Juifs en Corse

Bastia
Bastia
Bastia